Luigi Amato (1753-1820) – generale e nobile italiano
 Luigi Amato (1883-1964) – generale italiano
 Luigi Amato (1898-1961) – pittore italiano
 Luigi Amato (1910-1977) – politico ed imprenditore italiano, deputato